Майкл Роберт Лундин (, род. 24 сентября 1984, Бернсвилл, Миннесота, США) — американский хоккеист, защитник финского клуба «Йокерит», выступающего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). В Национальной хоккейной лиге выступал за команды «Оттава Сенаторз», «Миннесота Уайлд» и «Тампа Бэй Лайтнинг». Участник чемпионата мира по хоккею 2010 в составе сборной США.

Ссылки 
 
 
 

Хоккеисты США
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные защитники
Игроки «Тампа-Бэй Лайтнинг»
Игроки «Норфолк Эдмиралс»
Игроки «Миннесота Уайлд»
Игроки «Хьюстон Аэрос»
Игроки «Оттава Сенаторз»
Игроки ХК «Альмтуна»
Игроки ХК «Барыс»
Игроки ХК «Биль»
Игроки ХК «Йокерит»
Игроки сборной США по хоккею с шайбой